Forsa eller Forssa kan avse:

Geografi

Finland
 Forssa – en stad i Egentliga Tavastland
 Forssa ekonomiska region – en av ekonomiska regionerna i landskapet Egentliga Finland

Sverige
 Forsa socken – socken i Hälsingland i Hudiksvalls kommun
 Forsa, Hudiksvalls kommun – kyrkbyn i Forsa socken, Hudiksvalls kommun
 Forsa landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län
 Forsa församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift i Hudiksvalls kommun
 Forsa distrikt, Hälsingland – ett distrikt från 2016
Forsa forngård
Forsamål
Forsaringen
 Forsa, Tensta socken – en by i Uppsala kommun
 Forsa, Nordanstigs kommun – en småort i Harmångers socken i Nordanstigs kommun
 Forsa, Katrineholms kommun (Forsa bruk) – en ort vid Forsaån, Katrineholms kommun
 Forsa församling, Visby stift – en församling i Norra Gotlands pastorat i Nordertredingens kontrakt i Visby stift sedan 2012
 Forssa, Borlänge – en stadsdel i Borlänge
 Forssa socken  – en socken i Södermanland i Villåttinge härad
 Forssa landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län
 Forssa församling – en tidigare församling i Strängnäs stift i Flens kommun
 Forssa kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Bettna församling i Strängnäs stift

Idrott
Forsa IF  – en idrottsförening i Hudiksvalls kommun

Se även
Fors
Forsasjön
Forsaån
Forsså bruk
Forza